Grall ist der Familienname folgender Personen:

 Egon Grall (1880–1957), deutscher Politiker (Zentrum, CDU) und Bürgermeister
 Sébastien Grall (≈1954–2013), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Xavier Grall (1930–1981), französischer Journalist und Schriftsteller

Siehe auch:

 Gral (Heiliger Gral, Legende)
 Krall (Begriffsklärung)